Adam Bem – ukraiński piłkarz
 Aleksander Bem – polski obrońca chłopów, uczestnik powstania miechowskiego Ludwika Mazarakiego
 Aleksander Bem – polski perkusista, wokalista i kompozytor
 Alfred Bem – rosyjski bibliotekarz, emigracyjny działacz społeczno-kulturalny, literaturoznawca, krytyk literacki, wykładowca akademicki, publicysta i pisarz
 Alfred Brunon Bem – polski działacz ruchu robotniczego
 Antoni Gustaw Bem – polski krytyk literacki
 Bernard Bem – polski piłkarz
 Daniel Bem – polski naukowiec, inżynier telekomunikacji
 Ewa Bem – polska piosenkarka i wokalistka jazzowa
 Henryk Bem – polski chemik, profesor PŁ
 Henryk Bem – polski żużlowiec
 Jan Bem – polski piłkarz
 Jan Bém – czechosłowacki lekkoatleta i trener
 Jerzy Bem – polski astronom
 Józef Bem – polski generał, dowódca artylerii w czasie powstania listopadowego, feldmarszałek armii tureckiej, naczelny wódz powstania węgierskiego 1848–1849 i zastępca wodza drugiej rewolucji wiedeńskiej
 Kazimierz Bem – polski i amerykański duchowny kalwiński, prawnik i historyk
 Mieczysław Bem – instruktor polskiego harcerstwa
 Sandra Ruth Lipsitz Bem – amerykańska psycholog
 Stanisław Bem – polski harcerz i żołnierz podziemia niepodległościowego, sierżant podchorąży AK
 Włodzimierz Bem de Cosban (1889–1954) –major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 inne
 Bem – superkomputer

Zobacz też